Шери Линетта Сэм (; род. 5 мая 1974 года, Лафейетт, штат Луизиана, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года во втором раунде под общим двадцатым номером клубом «Орландо Миракл». Играла на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. После завершения спортивной карьеры перешла на должность ассистента главного тренера студенческой команды «Истерн Иллинойс Пантерс».

Ранние годы 
Шери Сэм родилась 5 мая 1974 года в городе Лафейетт (штат Луизиана), у неё есть семь старших братьев и сестёр, училась же она в соседнем городе Скотт в средней школе Акадиана, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте eiupanthers.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Сан-Хосе Лейзерс»
Игроки «Орландо Миракл»
Игроки «Майами Сол»
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки ЖБК «Специя»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Маккаби Бнот» Ашдод
Игроки «Детройт Шок»
Игроки ЖБК «Паниониос»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки ЖБК «Элицур» Холон
Игроки ЖБК «Хапоэль» Петах-Тиква